Кривая уточка:

 Кривая уточка — сюжет восточнославянских сказок.
 Кривая уточка — украинский мультипликационный фильм (1992).

См. также 
 Белая уточка